Karl Lasch (1904-1942), niemiecki ekonomista, prawnik, nazista
 Otto Lasch (1893-1971), niemiecki generał
 Ryan Lasch (1987-), amerykański hokeista
 Wilhelm Gottlob Lasch (1787-1863), niemiecki farmaceuta, botanik, mykolog